AVCA National Coach of the Year – elenco allenatori di pallavolo
 AVCA National Coach of the Year – elenco allenatori di pallavolo